Kadov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kadov (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Kadov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Kadov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar